БДБ — Быстроходная десантная баржа — тип военно-транспортных судов использовавшихся во Второй мировой войне военным флотом Германии и её сателлитами;
 БДБ —  — 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)бутан-2-амин).